Linzi Hateley – attrice e cantante britannica
Mark Hateley – ex allenatore di calcio ed ex calciatore inglese, figlio di Tony
Tom Hateley –  calciatore inglese, figlio di Mark e nipote di Tony
Tony Hateley – calciatore inglese